Molino Dorino, mulino ad acqua di Milano.
Molino Dorino, stazione della linea M1 della metropolitana di Milano.